Ред Лигхт (Изговара се "Ред Лајт") је други студијски албум шведског репера Бладее-а .  Објављен је 11. маја 2018. године од стране YEAR0001 .  Албум је издан дигитално на Ajtjунс, Апл Мујузик и Спотифај-у, уз најаву да ће Бладее сљедеће седмице изводити свој први велики самостални наступ на лондонској О2 АКадемији Ислингтон .

Списак песама

Референце 

Албуми 2018.